Samara Lee es una actriz coreana-estadounidense famosa por su papel protagonista de Bee Mullins en la película de terror Annabelle: Creation. Anteriormente tuvo papeles en películas premiadas como Foxcatcher y Concussion.

Carrera 

Samara comenzó a actuar a la edad de 4 años poco después de mudarse a los Estados Unidos. Samara consiguió su primera audición frente a la venerada directora de casting, Donna Belajac, quien inmediatamente reconoció su talento único. Esa audición llevó a Samara a ser elegida como Danielle Schultz en la película nominada al Oscar, Foxcatcher, junto a Steve Carrell, Channing Tatum y Mark Ruffalo y dirigida por Bennett Miller. 

Samara continuó su carrera cinematográfica cuando fue elegida y enviada a Pittsburgh, PA para rodar El último cazador de brujas, protagonizada por Vin Diesel y Elijah Wood, así como la película nominada al Concussion, protagonizada por Will Smith, Luke Wilson y Alec Baldwin. En 2016, Samara sumergió con éxito los dedos de los pies en las aguas de Los Ángeles. A las pocas semanas de su llegada, consiguió un papel secundario como Bee Mullins en Annabelle Creation, dirigida por David Sandberg y producida por James Wan (El Conjuro 1 & 2, Insidious). En el año 2019 volvió a interpretar a  Annabelle Bee Mullins en Annabelle Comes Home, protagonizada por Mckenna Grace, Madison Iseman, Katie Sarife y Michael Cimino.

Filmografía  

 2014: Foxcatcher como Danielle Schultz.
 2015: El último cazador de brujas como Pequeña niña.
 2015: Concussion como Strzelczyk's Daughter.
 2017: Annabelle: Creation como Bee Mullins.
 2017: Willa's Peach (cortometraje) como Corina.
 2018: Indivisible como Elie Turner.
 2019: Annabelle Comes Home como Annabelle.

Referencias 

Actrices de cine de Corea del Sur
Actrices de Estados Unidos del siglo XXI